Indonesië
 Gunung Kencana (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Gunung Kencana (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam